een boek van Nescio, zie Titaantjes (Nescio)
 een zondagochtend radioprogramma op VRT, met Pat Donnez, zie Titaantjes (radioprogramma)
 Titaantjes (film), een Nederlandse film uit 1983 naar het gelijknamige boek van Nescio
 een VPRO-serie over jonge kunstenaars